Marsijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Marsijärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (51,5 ha)
Marsijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (8,18 ha)
Pikku Marsijärvi, sjö i Gällivare kommun,  (5,52 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn